

Cinema 
 Kessel – pianeta di Guerre stellari

Geografia 
 Kessel – località olandese situata nel comune di Peel en Maas, nella provincia del Limburgo
 Kessel (fiume) – fiume della Baviera, affluente del Danubio.

Persone 
 Amanda Kessel (1991) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Barney Kessel (1923-2004) – chitarrista e compositore statunitense
 Benjamin Kessel (1987) – calciatore tedesco
 Cody Kessel (1991) – pallavolista statunitense 
 Ferdinand van Kessel (1647-1696) – pittore olandese
 Gino van Kessel (1993) – calciatore olandese
 Gustav von Kessel (1846-1918) – generale prussiano
 Henk van Kessel (1946) – pilota motociclistico olandese 
 Jan van Kessel il Giovane (1654-1708) – pittore fiammingo
 Jan van Kessel il Vecchio (1626-1679) – pittore fiammingo
 John Kessel (1950) – scrittore statunitense 
 Joseph Kessel (1898-1979) – giornalista e scrittore francese
 Loris Kessel (1950-2010) – pilota automobilistico svizzero
 Phil Kessel (1987) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Sophie von Kessel (1968) – attrice tedesca
 Theodor van Kessel (1620-1696) – pittore olandese